Димитрије Јовановић се може односити на:

Димитрије Јовановић (1949), српски је сатиричар и песник.
Димитрије Јовановић (политичар), био је политичар и апотекар из Аранђеловца.
Димитрије Јовановић (редитељ) (1944)